Die Corgoň liga 2012/13 war die 26. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 20. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 13. Juli 2012 mit der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger MŠK Žilina und der Aufsteiger TJ Spartak Myjava eröffnet und endete am 26. Mai 2013.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2012 13
Fußballsaison 2012/13